Мейн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар.
 Мейн Роуд
 Мейн-кун, Мейнська єнотова (англ. Maine coon, МСО) — порода кішок, родом зі штату Мен у США, де вони жили на волі й добре пристосувалися до несприятливих умов.
 Джон Мейн  (*1926 — †30 грудня 1982) — католицький священик, монах-бенедиктинець, засновник «Міжнародної спільноти християнської медитації» (англ. «World Community для християнської медитації», WCCM).

Див. також 
 Майн (значення)